

Pessoas
Giovanni Antonio Magini

Localidades

Vila Magini

Veja também
Maggini

Desambiguações de sobrenomes